L'expression Hong Kong Film Awards 1988 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1988
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1989 mais honorait des films sortis en 1988 à Hong Kong